est une espèce éteinte de Trinacromerum, dans la super-famille des Plesiosauroidea et la famille des Polycotylidae. Elle a vécu au cours du Crétacé supérieur, dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord. Ses fossiles sont principalement connus au Kansas (États-Unis) et au Manitoba (Canada).

Historique 
L'espèce Trinacromerum bentonianum a été décrite en 1888 par le géologue et paléontologue américain  (1858-1937). Son épithète spécifique, bentonianum, fait référence à la municipalité américaine de Benton, au Kansas, où ont été trouvés les premiers fossiles.

Description 

Trinacromerum bentonianum mesurait  de long pour un poids d'environ . Ses longues nageoires lui permettaient de nager très rapidement. Sa morphologie a été décrite par Richard Ellis comme ressemblant à celle d'un « pingouin à quatre nageoires ».

Paléobiologie 
Ses dents montrent qu'il se nourrissait de petits poissons.

Notes et références

Publication originale

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de plésiosaures
 Plesiosauroidea

Liens externes 

 

Plesiosauroidea
Plésiosaure du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1888